Машоналенд () — регион в северной части Зимбабве. Родная территория народа Машона. Включает в себя четыре провинции:

 Западный Машоналенд
 Центральный Машоналенд
 Восточный Машоналенд
 Хараре

История 
В 1890 году Машоналенд оказался под контролем Британской Южно-Африканской компании. В 1923 году территория стала одной из пяти провинций Южной Родезии. В 1970 году провинция была разделена на две части, северную и южную. В 1983 году Машоналенд был разделён на три провинции: западную, центральную и восточную, столица Зимбабве — город Хараре — также получила статус провинции.

География Зимбабве